São Miguel peut désigner :

Toponymes

São Miguel, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Norte
São Miguel dos Campos, municipalité située dans l'État de l'Alagoas
São Miguel dos Milagres, municipalité située dans l'État de l'Alagoas
São Miguel das Matas, municipalité située dans l'État de Bahia
São Miguel do Araguaia, municipalité située dans l'État du Goiás
São Miguel do Passa Quatro, municipalité située dans l'État du Goiás
São Miguel do Anta, municipalité située dans l'État du Minas Gerais
São Miguel do Guamá, municipalité située dans l'État du Pará
São Miguel de Taipu, municipalité située dans l'État de la Paraíba
São Miguel do Iguaçu, municipalité située dans l'État du Paraná
São Miguel da Baixa Grande, municipalité située dans l'État du Piauí
São Miguel do Fidalgo, municipalité située dans l'État du Piauí
São Miguel do Tapuio, municipalité située dans l'État du Piauí
São Miguel do Gostoso, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Norte
São Miguel das Missões, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Sul
São Miguel do Guaporé, municipalité située dans l'État du Rondônia
São Miguel da Boa Vista, municipalité située dans l'État de Santa Catarina
São Miguel do Oeste, municipalité située dans l'État de Santa Catarina
São Miguel Arcanjo, municipalité située dans l'São Paulo
São Miguel do Aleixo, municipalité située dans l'État du Sergipe
São Miguel do Tocantins, municipalité située dans l'État du Tocantins
São Miguel da Terra Firme, localité et ancien siège de la municipalité de Biguaçu, située dans l'État de Santa Catarina

São Miguel, municipalité située sur l'île de Santiago.

São Miguel, une des îles de l'archipel et région autonome des Açores
São Miguel, une des paroisses civiles de la municipalité de Lisbonne, située dans le district de Lisbonne et la région de Lisbonne
São Miguel, une des paroisses civiles de la municipalité de Penela, située dans le district de Coimbra
São Miguel, une des paroisses civiles de la municipalité de Vila Franca do Campo, située dans l'île de São Miguel et la région autonome des Açores
"São Miguel", désignation alternative de Vilar de Perdizes, une des paroisses civiles de la municipalité de Montalegre, située dans le district de Vila Real
Sobral de São Miguel, une des paroisses civiles de la municipalité de Covilhã, située dans le district de Castelo Branco

Voir aussi 
 
 

Sao Miguel